

Cinema 
 The Daughter – film del 2013 diretto da Jonathan M. Levine
 The Daughter – film del 2015 diretto da Simon Stone

Pagine correlate 
 Daughter